Reinerth ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Reinerth (1900–1990), deutscher Archäologe
 Karl Reinerth (1891–1986),  deutscher evangelischer Theologe sowie Kirchenhistoriker siebenbürgischer Herkunft

Siehe auch:
 Reinert